Södra Äbbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Äbbtjärnarna (Järna socken, Dalarna, 672007-140638), sjö i Vansbro kommun, 
Södra Äbbtjärnarna (Järna socken, Dalarna, 672029-140611), sjö i Vansbro kommun,

Se även
Äbbtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn